de Nederlandse titel van Fawlty Towers, een Britse televisieserie
 Hotel op stelten (film), een Belgische film uit 2008
 Hotel op stelten (album), een album uit 2008 van bovenstaande film